Personen:
Cornelis Cardinaal (1819-1893), Nederlandse politiefunctionaris
Jacob Cardinaal (1848-1922), hoogleraar in de wiskunde
Jacob Cardinaal (1851-1918), viceadmiraal en ridder in de Militaire Willems-Orde

Begrippen:
Cardinaalgetal, wiskundig begrip
Cardinaal, woord dat een aantal weergeeft